Als Mainkanal bezeichnet man:

 Mainkanal (Hanau), ein ehemaliger Seitenkanal des Mains in der Stadt Hanau, Hessen
 Mainkanal (Volkach), ein schiffbarer Durchstichkanal bei Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern.